ARL peut faire référence à :
 Australian Rugby League ;
  ;
 Aquitaine Radio Live, une radio française ;
 Auxiliary Repair Light (de l'époque de la seconde guerre mondiale, plus en service), selon la liste des codes des immatriculations des navires de l'US Navy ;
 Applied Research Laboratories, un ancien nom de la compagnie Thermo Electron Corporation, un fabricant de matériel de spectrométrie de fluorescence des rayons X ;
 Air Resources Laboratory - READY Current Meteorology, un service météo américain pour toute position du globe ;
atelier de raisonnement logique, une méthode de remédiation cognitive ;
 ARL 44, un char d'assaut français.